Bali Hai — бренд индонезийского пива, производимого PT Bali Hai Brewery Indonesia с 1975 года. В настоящее время пиво и его варианты продаются в 20 странах. Бали Хай имеет в своей линейке разливное пиво, Бали Хай Премиум, Эль Диабло Лагер, Draft Beer, Пантера Стаут, Пантера Стаут Женьшень и Фолсом. Главный офис пивоваренного завода Бали Хай находится по адресу Jalan Laksamana RE Martadinata, Ruko Permata Ancol Blok F No.6 North Jakarta 14420, Indonesia.

Пивоваренная компания Bali Hai является филиалом азиатской пивоварни, которая также производит по лицензии другие бренды, включая пиво San Miguel, Asahi и Lowenbrau (безалкогольное).

Примечания 

Торговые марки алкогольных напитков
Компании Индонезии